Comando General del Ejército puede referirse a los siguientes organismos:

 Comando General del Ejército (Argentina), nombre del mando del Ejército Argentino vigente entre 1973 y 1976.
 Comando General del Ejército (Bolivia), mando del Ejército de Bolivia.